Press Play (album), een album van Sean Combs (P. Diddy)
 Press Play (band), een christelijke pop-/rockband
 Press Play (bedrijf), een Deens computerspelontwikkelaar
 Press Play (2022), Zuid-Koreaans/Amerikaanse film uit 2022